Сент-Етьє́нн-дю-Ге-де-л'Іль, Сент-Етьєнн-дю-Ґе-де-л'Іль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на захід від Парижа, 75 км на захід від Ренна, 50 км на південь від Сен-Бріє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 170 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 366,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сент-Етьєнн-дю-Ге-де-л'Іль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Армор